Hortense bezeichnet:
 einen Vornamen, siehe Hortense (Vorname)
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hortense (Georgia)
 Hortense (Missouri)
 Hortense (Tennessee)
 Hortense (Schiff), französisches Schiff in der Schlacht von Trafalgar

Siehe auch:
 Hortensia (Begriffsklärung)